Genewein ist der Familienname folgender Personen:

 Curt M. Genewein (1921–1991), deutscher römisch-katholischer Prälat
 Walter Genewein (1901–1974), österreichischer Fotograf und Buchhalter